Sahamadio (Amoron'i Mania), plaats en gemeente in de Malagassische regio Amoron'i Mania
Sahamadio (Atsimo-Atsinanana), plaats en gemeente in de Malagassische regio Atsimo-Atsinanana